India
 Pandharpur – città del distretto di Aurangabad, Maharashtra
 Pandharpur – città del distretto di Solapur, Maharashtra